Sussman est un patronyme porté notamment par :

 Gerald Jay Sussman, spécialiste en intelligence artificielle ;
 Josh Sussman (1986-), acteur américain ;
 Kevin Sussman (1970-), acteur américain ;
 Paul Sussman (1966-2012), journaliste, archéologue et écrivain britannique, auteur de romans policiers ;
 Rosalyn Sussman Yalow (1921-2011), physicienne américaine ;
 Wilhelm Süßmann (1891-1941), officier général allemand.

Homonymie de patronyme